Difosfoglicerat se može odnositi na:

 1,3-Difosfoglicerat
 2,3-Difosfoglicerat